Джгун (), село (до 2010 г. — посёлок),
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321780503. Население по переписи 2001 года составляет 86 (36/50 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Джгун находится на правом берегу реки Джгун, недалеко от её истоков, на реке запруда, на расстоянии в 2 км расположены сёла Кукулевка и Першотравневое.
На расстоянии в 2,5 км находится железнодорожная станция Первомайский.

История 
 1685 — дата основания Борок (не Джгуна).
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Джгун были 43 двора.
 В 1966 году село называлось Джгуны.
 В 2010 году посёлок Джгун стал селом.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Экология 
Рядом с селом проходит ЛЭП 110 кВ.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района